Saint-Avold ist der Name oder ein Namensbestandteil folgender französischer Orte:
 Saint-Avold, Stadt im Département Moselle in der Region Grand Est
 Lixing-lès-Saint-Avold, Gemeinde im Département Moselle in der Region Grand Est
 Longeville-lès-Saint-Avold, Gemeinde im Département Moselle in der Region Grand Est 
 Béning-lès-Saint-Avold , Gemeinde im Département Moselle in der Region Grand Est 

Siehe auch:
 St. Avold